Bak steht für:
 Bak (Instrument), koreanische Bündelklapper, siehe Klapper
 Bak (Sprachzweig), Gruppierung der Nordatlantischen Sprachen, siehe Atlantische Sprachen
 Bak (Familie), venezianische und Prager Verleger- und Druckerfamilie
 Bak (Arbeitsgruppe), Basler Arbeitsgemeinschaft für Konjunkturforschung
 Bak (Krater), Marskrater, siehe Liste der Marskrater/B
 Bak (Protein), ein pro-apoptotisches Protein aus der Bcl-2-Klasse
 Bak (Einheit), ein historisches Volumenmaß
 Bergzower Altkanal (BAK), eine Bundeswasserstraße

Orte:
 Bak (Ungarn), Ort in Ungarn
 Bak (Bezirk), Bezirk in Chost (Provinz), Afghanistan
 

altägyptische Personen:
 Bak (Architekt), Baumeister
 Bak (Beamter), Hoherpriester in Heliopolis unter Ramses II.
 Bak (Bildhauer), Architekt und Baumeister
 Bak (Juwelier)

Bak ist der Familienname folgender Personen:
 Aad Bak (1926–2009), niederländischer Fußballspieler
 Frans Bak (* 1958), dänischer Komponist, Saxophonist und Pianist
 Glenn Bak (* 1981), dänischer Radrennfahrer
 János M. Bak (1929–2020), ungarischer Historiker
 Jonas Bak (* 1985), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kazimierz Bak, eigentlich Kazimierz Bąk (* 1956), deutscher Ultramarathonläufer
 Keld Bak (* 1944), dänischer Fußballspieler
 Kristian Bak Nielsen (* 1982), dänischer Fußballspieler 

 Bak Man-Biao (1921–2007), chinesischer Schauspieler
 Per Bak (1948–2002), dänischer Physiker
 Róbert Bak (1908–1974), ungarischer Psychoanalytiker
 Samuel Bak (* 1933), israelischer Künstler
 Sofie Lene Bak (* 1973), dänische Historikerin
 Stéphane Bak (* 1996), französischer Komiker und Schauspieler
 Valérie Bak (1914–2005), ungarische Koloratursopranistin

bak steht als Abkürzung für:
 baschkirische Sprache, eine Turksprache, als Sprachcode ISO 639-2 und 639-3
 Backup, .bak, häufige Dateinamenserweiterung von Sicherheitskopien

BAK steht als Abkürzung für:

 BAK Information, Verein zur Vermittlung von Wissen über das Informations-, Dokumentations- und Bibliothekswesen
 Baku Metropolitan Area (GYD, ZXT), Flughafen in Baku, Aserbaidjan, als IATA-Flughafencode
 Ballonabwehrkanone, eine Flugabwehrkanone
 Bauartklasse, Einstufung eines Bauwerks
 Bayerische Avifaunistische Kommission, Stelle zur Dokumentation von Beobachtungen seltener Vogelarten in Bayern
 Beschreibung des Aufgabenkreises (BAK) für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Berlin (anstelle eines Konzeptes zur Personalentwicklung)
 Berliner AK 07, Fußballverein
 Berliner Antike-Kolleg, Institution der Berliner Altertumswissenschaften
 Berufsbildende Akademie, Schulform in Österreich
 Biking Across Kansas, Radrennen in Kansas
 Bikuspide Aortenklappe, Anomalie der Aortenklappe
 Blutalkoholkonzentration, Maß für die Menge von Alkohol im Blut (in g/kg: Promille)
 Bronchioloalveoläres Karzinom, Tumor der Lunge
 Bundesamt für Kultur, Schweiz
 Bundesapothekerkammer, Körperschaft
 Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen
 Bundesarbeitskreis Insolvenz- und Restrukturierungsgerichte, seit 2007 bestehender Verein von Insolvenzrichtern, Restrukturierungsrichtern und Insolvenzrechtspflegern
 Bundesarchitektenkammer, Körperschaft
 Bundesarchiv Koblenz, siehe Bundesarchiv (Deutschland)
 Bundesassistentenkonferenz, hochschulpolitische Interessenvertretung
 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
 Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, deutsche Behörde bis 2002, heute im BaFin

Siehe auch:
 Bąk (Begriffsklärung)
 Baak (Begriffsklärung)
 Back (Begriffsklärung)
 Bac (Begriffsklärung)
BÄK (Bundesärztekammer)
 Bäk
 BACC (Zugsicherungssystem)
 Pak (Begriffsklärung)
 Park (koreanischer Familienname) (Umschriftvariante des koreanischen Zeichens 박)

BAK